

Муніципалітети у Франції 
 Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна

Інше 
 Сен — допоміжна одиниця японської валюти, що перебувала в обігу з середньовіччя до середини 20 століття.

Прізвище 
Сен — бенгальське () та угорське () прізвище:

 Амартія Кумар Сен (1933) — індійський економіст, Нобелівський лауреат.
 Бірешвар Сен (1897 — 1960) — індійський художник.
 Йожеф Сен (1805 — 1857) — угорський шахіст.
 Набінчандра Сен (1847 — 1909) — бенгальський письменник часів Британської Індії.
 Парітош Сен (1918 — 2008) — індійський художник.
 Рампрасад Сен (1718/23 — 1785) — бенгальський поет і композитор.

Див. також 
 Сен і Тіхіро у полоні духів — повнометражний аніме-фільм режисера Міядзакі Хаяо.

Бенгальські прізвища
Угорські прізвища